La apertura Yagura  (矢倉戦法 yagura senpō) a veces traducida a otros idiomas como apertura de Fortaleza, es una apertura de torre estática a la vez que un castillo en shogi. 

Usualmente, se juega en partidas de apertura de doble torre estática, que a menudo terminan siendo aperturas de doble Yagura (es decir, partidas en que los dos jugadores o jugadoras usan una apertura Yagura). Sin embargo, también puede verse en aperturas diferentes de doble torre estática como en el caso de Yagura versus torre de cuarta fila derecha. 

El castillo Yagura (矢倉囲い yagura gakoi), que es la característica definitoria de las partidas que usan la apertura Yagura, era considerado por muchos como una de las posiciones defensivas más fuertes en partidas de doble torre estática en la década de los ochenta. 

El término yagura (矢倉 o 櫓, yagura, lit. torreón o almudena) se refiere a una estructura en forma de torreón en castillos tradicionales japoneses.

Doble Yagura 
 

Las estrategias de Yagura más comunes ocurren en partidas de Doble Yagura, en las que ambas jugadoras o jugadores usan una formación de Yagura.

Evolución histórica del Yagura 
Los josekis antiguos para Yagura durante el período Edo (generalmente escrito 櫓 en esa época) eran muy diferentes de los josekis actuales. 

Por ejemplo, en una variante, son las blancas las que retrasan avanzar su peón de torre (mientras que en la era moderna son las negras las que lo hacen) y ocurre un intercambio temprano de alfiles antes de que los reyes de ambos jugadores se hayan movido a sus castillos.

versus Torre en Cuarta Fila derecha

versus Gangi 
La estrategia de Gangi (Techo de Nieve) puede jugarse contra un oponente que utilice Yagura.

Yagura de ataque rápido 
Las estrategias de Yagura de Ataque Rápido se caracterizan por el hecho de que las blancas empiezan la pelea después de que las negras bloqueen la diagonal del alfil. Se trata de un plan activo en el que las blancas quieren evitar una progresión en la que las negras tomen la iniciativa. El jugador que juega Yagura tiene como objetivo construir una posición cautelosa ante un ataque rápido por parte de su rival. Hay varias variantes: 

 Bogin (plata ascendente) con Rey Sentado (o "Bogin de Ataque Súper Rápido") 
 Torre en Cuarta Fila Derecha 
 Yagura de Torre Central 
 Yagura de Ataque Rápido Masuda 
 Yagura de Ataque Rápido Yonenaga 
 Yagura de Ataque Rápido Akutsu (también conocida como ataque rápido Nakahara, Goda o Watanabe) 
 Platas Cangrejo 

La estrategia de ataque rápido variará dependiendo de si en el quinto movimiento las negras juegan Peón-66 o Plata-77. Por ejemplo, tanto en el caso de Bogin con Rey Sentado como en el de Torre en Cuarta Fila Derecha se juegan después de Peón-66, mientras que Yagura de Torre Central y Yagura de Ataque Rápido Akutsu se juegan después de Plata-77. El Yagura de Ataque Rápido Yonenaga puede jugarse en contra de las dos posibilidades.

versus Mino izquierdo de las blancas 

1. Peón-76 Peón-84  

2. Plata-68 Peón-34  

3. Peón-66 Plata-62  

4. Peón-56 Peón-54  

5. Plata-48 Oro61-52 

6. Oro49-58 Plata-32  

7. Oro-67 Peón-44  

8. Plata-77 Oro-43  

9. Alfil-79 Alfil-31  

10. Peón-36

Véase también 

 Castillo Yagura
 Yagura vs Torre en Cuarta Fila Derecha 
 Torre Estática
 Apertura de Shogi

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Cómo defenderse en Shogi (por Yasuharu Ōyama, en inglés):
 Formación básica 4: Yagura
 Formación básica 5: Gin-yagura
 Canal de YouTube  de Hidetchi:
 Cómo jugar Shogi (将 棋): Lección 14: Principios de apertura · Contiene un poco de discusión sobre la apertura de la Fortaleza (de 2 min 28 seg)
 Yagura de encuentro rápido, plata de escalada primitiva
 Shogifan 将 棋 フ ァ ン: Yagura -1 矢 倉
 Shogi Openings (blog profesional de Akira Nishio):
 Sobre un castillo de Yagura
 Tácticas básicas para romper el castillo de Yagura (1)
 Tácticas básicas para romper el castillo de Yagura (2)
 Tácticas básicas para romper el castillo de Yagura (3)
 Tácticas básicas para romper el castillo de Yagura (4)
 Choza Shogi:
 Introducción a Yagura
 Laberinto de Shogi:
 Formación de apertura Yagura
 Estrategia de Yagura: cómo construir la formación
 Apertura de Shogi:
 Yagura: Ataque rápido Akutsu Style Pawn-55
 Yagura: Time Lugging Climbing Silver
 Yagura: Estrategia de alfil de 3 movimientos
 Otro sitio más de Shogi:
 Ataque rápido de Yagura: estilo Yonenaga / Fujimori contra la variación ▲ P35
 Doble Yagura: Formación idéntica
 将 棋 タ ウ ン:矢 倉 戦 法
 Shogi Planet: (Yagura) Obispo estático + (izquierda) Castillo de Mino
 Conferencias sobre las últimas estrategias: Conferencia 2: Yagura

Shōgi